Mabrouk eller El Mabrouk  kan bland annat syfta på:
El Mabrouk, Djiguenni
El Mabrouk, Néma
El Mabrouk, Hodh El Gharbi